Bakboord en stuurboord, termen uit de navigatie

Personen 
Bakboord is een achternaam van personen met vaak een Surinaamse achtergrond.

 Carla Bakboord (1959), Surinaams antropoloog, vrouwenrechtenactivist en zangeres
 Navajo Bakboord (1999), Nederlands voetballer (verdediger)
 Winston Bakboord (1971), Nederlands ex-profvoetballer